В связи с территориальным и юридическим спором о статусе Крыма название «ГТРК "Крым"» обозначает:
 Согласно позиции  России — автономную некоммерческую организацию «Телерадиокомпания "Крым"», образованную летом 2014 года при перерегистрации ГТРК «Крым» в соответствии с российским законодательством.
 Согласно позиции  Украины с 19 января 2017 года - Творческое объединение «Крым» Центральной дирекции НОТУ (вещает спутниковый телеканал UA: Крим), раннее деятельность существовавшей до 2014 года ГТРК «Крым» планировалось возобновить в 2015—2016 годах в составе НТКУ на технической базе Украинской студии телевизионных фильмов

Примечания